125th Street (straat) - straat in New York
 125th Street (Lexington Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 125th Street (Lenox Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 125th Street (Broadway-Seventh Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 125th Street (Eighth Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat